Пампараптор (, буквально — «хищник из пампы») — род ящеротазовых динозавров из клады дейнонихозавров, живших в верхнем меловом периоде ( назад) на территории современной провинции Неукен (Аргентина). Окаменелости теропода были найдены в геологической формации Portezuelo Formation. Впервые описан группой палеонтологов D. Porfiri, Jorge O. Calvo и Domenica dos Santos в . Представлен одним видом — Pamparaptor micros. В длину достигал около 0,5—0,7 метров.

Кладистический анализ показал, что Pamparaptor принадлежит к группе дейнонихозавров и может относиться либо к базальным дромеозавридам, либо к базальным троодонтидам. В последнем случае он будет первым троодонтидом, который был найден в Южной Америке. Поэтому авторы исследования заключили, что это скорее всего дромеозаврид.

Примечания 

Манирапторы
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии, описанные в 2011 году